Think tank kan åsyfta
 Think tank – en mer eller mindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka den politiska opinionen, se Tankesmedja
 Think Tank (musikalbum) – den brittiska rockgruppen Blurs sjunde studioalbum, utgivet 2003
 Think Tank (TV-serie) – en TV-serie på PBS i USA